chamado de Ivysauro em português, é uma criatura fictícia do Universo Pokémon pertencente à franquia Pokémon da Nintendo. Ivysaur é um pokémon inicial do tipo Grama e Venenoso introduzido na Geração I. Ivysaur é um Pokémon que evolui de Bulbasaur no nível 16. Ivysaur tem melhores estatísticas do que Bulbasaur, mas aprenderá ataques em um tempo maior. Por sua vez, evoluirá para Venusaur no nível 32.

Conceito e características

Ivyssauro é um Pokémon anfíbio quadrúpede que tem a pele azul-esverdeada com manchas mais escuras. Sua flor em suas costas cresce conforme à intensidade da luz do sol absorvida. Como a flor cresce, Ivysaur perde a capacidade de ficar sobre as patas traseiras. A flor produz um cheiro agradável quando ele está pronto para florescer, e Ivysaur está pronto para evoluir para Venusaur.